A 21 164-es mellékút egy szűk másfél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellék Nógrád megyében, Rétság város külterületének déli részén. A 2-es főútból ágazik ki, körülbelül annak az 53+800-as kilométerszelvényénél, délkeleti irányban. Pusztaszántó külterületi városrész felé vezet, az országos közutak térképi nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a Kovács-kúria környékén ér véget, 1,244 kilométer megtétele után.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 10.

Jegyzetek 

21164